WSM est un code, qui signifie :
 Samoa, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Samoa a pour code alpha-2 WS
 selon la liste des codes pays du CIO, Samoa a pour code SAM
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Samoa a pour code WS

 Samoa, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Samoa a pour code alpha-2 WS

WSM peut aussi faire référence à :
 Weston-super-Mare, une ville côtière du comté du Somerset, en Angleterre ;
 Mouvement socialiste mondial () ;
 , une compétition de sport de force

Références

Code